La Estación Tecnógico puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

 Tecnológico, estación del Tren Interurbano Toluca-Valle de México.
 Parque Tecnológico, estación del Metro de Granada.
 Ecatepec, estación del Metro de Ciudad de México, denominada Tecnológico hasta 2008.